Ге́рман И́горевич Виногра́дов (19 декабря 1957, Москва, СССР — 25 февраля 2022, там же) — российский художник-акционист,  и музыкант, , , актёр.

Биография 
Родился в 1957 в Москве. С 1976 по 1983 год учился на архитектурном факультете Московского института инженеров землеустройства. С 1984 по 1986 год участвовал в группе «Детский сад» (А. Иванов, Г. Виноградов, Н. Филатов, А. Ройтер). С 1987 участник л/о «Эрмитаж». Совместно с Б. Юханановым в 1987-89 гг. участвовал в группе «Суффикс ЧК». В 1989 году создал с Н. Пшеничниковой группу «Вино и Хлеб». В 1990 основал галерею «Грибонд». В 1994 году создал группу «KWAKUUM» (совместно с В. Мельниковым и А. Кравченко). С 1986 г. член Горкома графиков. С 1991 г. член Международной Федерации художников (IFA). В конце двухтысячных Виноградов создаёт группу «Гроздья виноградовы», куда также входят музыканты бывшей группы «Звуки Му» Александр Липницкий, Алексей Бортничук, Павел Хотин, Александр «Фагот» Александров, а также Дмитрий Карабут. Также участвует в группе «ОтЗвуки Му».

Родоначальник мистериального искусства в современной России.
Автор трёх манифестов Сознания БИКАПО.

С 1984 года регулярно проводил мистерию Бикапония Небесного Леса с использованием энвайронмента БИКАПО, состоящего из огромного количества авторских звуковых скульптур. Первый в современной России ввёл огонь, воду и другие первоэлементы как неотъемлемую составляющую мистерий, проводимых в закрытых пространствах. Часть звуковых скульптур работают от огня, воды и воздуха. Провёл более 2000 мистерий в России, странах Европы, США и Канаде.

Под воздействием системы Порфирия Иванова создал несколько необычных форм творческой деятельности, в которых холод, снег и обливание холодной водой, а также окунание в прорубь стали составной частью.
Например, поэтические чтения из проруби, «Аэросани», живые памятники Порфирию Иванову.

Автор перформансов по сжиганию лэнд-артовских объектов Николая Полисского «Медиа-башня», «Байконур» (5 марта 2006 года) и «Гиперболоидная градирня» («Вулкан») (18 февраля 2012 года) на территории Парка «Никола-Ленивец».

В 2010 году вместе с другими 87 художниками подписал открытое письмо президенту России в защиту Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова.

1 февраля 2012 года при температуре минус 27 градусов совершил самое высокое обливание водой в мире на 66 этаже Башни Федерация в комплексе Москва-Сити.

Умер от инсульта 25 февраля 2022 года в Москве.

Премии 
 Премия «Лучшая лаборатория» 17-й Молодёжной выставки, 1986
 Кавалер «Бабочки Свободы» Музея и Общественного центра им. А. Д. Сахарова, 2005
 Лауреат Международной отметины имени Давида Бурлюка Академии Зауми, 2013

Работы находятся в коллекциях 
 Государственная Третьяковская Галерея, Москва
 Московский музей современного искусства (ММОМА), Москва
 Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), Москва
 Мультимедиа Арт Музей, Москва
 Томский областной художественный музей, Томск
 Музей Игрушки, Санкт-Петербург
 Коллекция современного искусства Государственного музея-заповедника Царицыно, Москва.
 Музей РГГУ «Другое искусство»  Л. Талочкина, Москва.
 Томский художественный музей, Томск.
 Коллекция А. Пугачевой, Москва.
 Коллекция А. Альчук и М. Рыклина, Москва.
 P. Pakesch, I. Dittrich, Вена, Австрия.
 T. Weser, Мюнхен, Германия.
 J.F. Bisot, Париж, Франция.

Персональные выставки 
 2009 — «Introspection Black & White (1978—2008)». Галерея Елены Врублевской, Москва.
 2006 — «Трансформация: Крусиляси!!!». Галерея Елены Врублевской, Москва.
 2001 — «Купальщик». Галерея Елены Врублевской, Москва.
 1998 — «На всех языках» (совместно с Вилли Мельниковым). Культурный Центр «Феникс», Москва.
 1996 — «Introspection: Ке-Ке без сахара!». Культурный Центр «Феникс», Москва.
 1996 — Выставка фотографии (совместно с Е. Спасоломской). ТО «Третий путь», Москва.
 1994 — «На руинах Сретенки» (совместно с Т. Спасоломской и Ю. Устиновым). Двор д. 19, Б. Сергиевский пер., Москва.
 1993 — «Ловцы света» (совместно с П. Лила). Петровский бульвар, 12, Москва.
 1990-91 — Выставки в галерее «Грибонд», ул. Солянка, д. 3, Москва.
 1989 — «Russian mind». Nibelungengasse, 27, Грац, Австрия.
 1989 — «Ангина-89». Квартира автора, Москва.
 1988 — «Если прибить банан к потолку, то родится ребёнок». Квартира Irene Dittrich, Doblingerhauptstrasse, 71, Вена, Австрия.
 1988 — «Трое: Г. Виноградов, И. Затуловская, Цедрик». Художественный музей, Томск.
 1983 — Выставка коллажей. Центр психологической помощи при больнице № 20, Москва.
 1979 — Выставка коллажей, рисунков и конструкций. Московский институт инженеров землеустройства, Москва.

Книги 
 Герман Виноградов. Злокозье. — Берлин: Propeller, 2018.
 Герман Виноградов. Гагыр и Жыжела. — Берлин: Propeller, 2018.
 Герман Виноградов. Бутацыкл ляптроновый. — Берлин: Propeller, 2019.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный видеоканал на YouTube
 
 Герман Виноградов на сайте artinfo.ru
 Встреча с художником Германом Виноградовым в Музее современного искусства «Гараж»
 Воспоминания Германа Виноградова — Часть 1, Часть 2 / Специальное ридио — ноябрь, 2016
  // World Online Fest. 17 ноября 2020.

Источники 
 Альчук А. О бикапо и бикапонии // Парадигма. — 1987. — № 1.
 Альчук А. Интервью с Германом Виноградовым // Взгляд. — 2006. — 2 октября.

Современные художники России
Акционисты (искусство)
Художники неофициального искусства СССР
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка